En Pologne, Grocholice peut faire référence à :

 dans la voïvodie de Łódź
 Grocholice, un village du powiat de Poddębice,

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Grocholice, un village de la gmina de Lipnik,
 Grocholice, un village de la gmina de Sadowie.